Anna Lima, atriz brasileira
 Ana Lima (modelo)
 Ana Paula Lima, política brasileira